је женско име.

Хана се такође може односити и на:

 Хана (Индијана)
 Хана (Хаваји)
 Хана (Вајоминг)
 Хана (Оклахома)
 Хана (Моравска)
 Хана (филм)